Osoby o tym nazwisku:
 Adam Weisman – amerykański aktor
 Ben Weisman – amerykański kompozytor
 Greg Weisman – amerykański pisarz